Niemcy:
 Bergholz – dzielnica miasta Bad Belzig
 Bergholz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Stany Zjednoczone:
 Bergholz – miejscowość w stanie Ohio

Zobacz też: 
 Bergholtz
 Berkholz-Meyenburg